Pulschnitz ist geographischer Name und Namensbestandteil von:

 Pulschnitz (Münchberg), Weiler der Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern
 Pulschnitz (Saale), linker Zufluss der „Sächsischen“ Saale bei Oppenroth, Gemeinde Weißdorf, Landkreis Hof, Bayern

Siehe auch:
 Pulschnitzberg, Dorf der Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern